2U або 2-U може означати:
  — американська освітньо-технологічна компанія.
  — альбом 2006 року канадської співачки Кіши Шант.
 «2U» — пісня французького ді-джея Давіда Гети за участі канадського співака Джастіна Бібера.
  — багатоповерховий офісний центр в центрі Сіетла, штат Вашингтон.